Gorkij eller Gorky kan avse:

 Gorkij – under åren 1932–1990 namnet på Maksim Gorkijs hemstad, se Nizjnij Novgorod

Personer
 Maksim Gorkij (1868–1936), rysk författare
 Arshile Gorky (1904–1948), armenisk-amerikansk konstnär

Se även
 Gorkij Park – flera
 Gorki – flera